|-
| 151001 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151002 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151003 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151004 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151005 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151006 - ||  || 17 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 151007 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151008 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151009 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151010 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151011 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151012 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151013 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151014 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151015 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151016 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151017 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151018 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151019 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151020 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151021 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151022 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151023 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151024 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151025 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151026 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151027 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151028 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151029 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151030 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151031 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151032 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151033 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151034 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151035 - ||  || 26 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 151036 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151037 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151038 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151039 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151040 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151041 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151042 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151043 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151044 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151045 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151046 - ||  || 18 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151047 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151048 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151049 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151050 - ||  || 24 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151051 - ||  || 25 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151052 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151053 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151054 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151055 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151056 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151057 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151058 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151059 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151060 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151061 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151062 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151063 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151064 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151065 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151066 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151067 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151068 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151069 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151070 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151071 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151072 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151073 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151074 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151075 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151076 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151077 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151078 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151079 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151080 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151081 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151082 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151083 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151084 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 151085 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151086 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151087 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151088 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151089 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151090 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151091 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151092 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151093 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151094 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151095 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151096 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151097 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151098 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151099 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151100 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-